Streitgraben ist

 Streitgraben (Bleichbach), rechter Zufluss des Bleichbachs (zur Elz) bei Tutschfelden, Stadt Herbolzheim, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Streitgraben, Oberlaufname bis zur A 8 des Hattenbachs, linker Zufluss des Frauenbrunnens (zur Körsch) bei Plieningen, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Streitgraben (Rheingraben) – zwei Zuflüsse des Rheingraben (zum Otterbach) entlang der Ortsgemeindengrenze Jockgrim/Rheinzabern, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Streitgraben (Rheingraben, links), linker Zufluss 
 Streitgraben (Rheingraben, rechts), rechter Zufluss
 Streitgraben (Warnow), rechter Zufluss der Warnow bei Herzberg, Gemeinde Obere Warnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Streitgraben (Streithardtbach), linker Zufluss des Streithardtbachs (zum Losbach, zum Rennenberger Bach, zum Mittelrhein) bei Obererl, Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Streitbach